Иудейские горы (, Harei Yehuda; , Jibal al-Khalil) — горы 800—900 м над уровнем моря, расположенные на востоке Израиля — вокруг Иерусалима до Иудейской пустыни, которая спускается к Мертвому морю.

Название «Иудейские горы» произошло от колена Иуды, одного из двенадцати колен Израилевых, которое получило эти земли при завоевании Ханаанской земли евреями после выхода из Египта.

Идущая с севера к югу непрерывная цепь Иудейских гор начинается чуть южнее массива  с гор Бейт-Эль (средняя высота 900 м над уровнем моря), затем их продолжают Иерусалимские горы (средняя высота 800 м; гора Самуила (гора Радости) — 895 м, гора Гило — 923 м.), седловина которых в районе так называемых  (около 4 км. к юго-западу от Вифлеема) отделяет их от . Горы, расположенные в черте Иерусалима (Храмовая, Масличная, Скопус) относятся к этой группе.

Несмотря на то, что северная часть Иудейско-Самарийских гор традиционно называется Самарией, а южная — Иудеей, никакой орографической границы между этими территориями не проходит.

Через Иудейские горы проходит линия израильской железной дороги, которая из Бейт-Шемеша через реку Сорек и долину Рефаим идет до Иерусалимской южной ж/д станции Малха. В настоящее время разрабатывается план развития региона Иудейских гор.

С политической точки зрения, в настоящий момент территория, на которой расположены Иудейские горы, управляется частично государством Израиль, частично гражданской администрацией Иудеи и Самарии (Западного берега реки Иордан) и частично Палестинской автономией.

Археология 
На западных склонах Иудейских гор в карстовой впадине находится среднепалеолитическая стоянка открытого типа Нешер Рамла (Nesher Ramla). В отличие от других памятников левантийского мустье (Levantine Mousterian) в Нешер Рамла выявлен высокостандартизированный набор ретушированных кремнёвых орудий. Фрагмент кости зубра с шестью глубокими субпараллельными надрезами, найденный в блоке III, датируется возрастом около 120 л. н. (морская изотопная стадия 5). В блоке III людьми использовалась техника леваллуа.

Монастыри Иудейских гор 
В Иудейских горах расположено множество монастырей и церквей при них. В частности:

 Монастырь Богородицы в Латруне, основанный в 1890 году монашеским орденом траппистов-молчальников, находится в 30 км к востоку от Тель-Авива на пересечении дороги № 3 и шоссе № 1. В начале XIX века, вместе с кампанией Наполеона в Святую Землю была привезена виноградная лоза. Её посадили на одном из холмов в Иудейских горах, а позже основали на этом месте монастырь. Обитель по сей день славится отличными винами, которые изготовляются из винограда Наполеоновской лозы. Его выращивают на принадлежащих монастырю угодьях, там же есть и роща оливковых деревьев.

 Бенедектинский монастырь в Эммаусе также находится на дороге из Тель-Авива в Иерусалим. Там сохранились развалины древней синагоги и мозаика на полу, изображающая одно из чудес, сотворенных Христом.

 Монастырь Святого Георгия Хозевита (St. George) в ущелье Вади-эль-Кильт.
 Фаранская лавра в ущелье Эйн-Фара.

 Монастырь Герасима Иорданского — один из первых в Иудейской пустыне.

 В Эйн-Кареме под Иерусалимом находятся Горний монастырь, принадлежащий Русской православной церкви, а также католические церковь Встречи и бенедиктинская церковь Иоанна Предтечи XII века (St. John Ba Harim Church.

 Монастырь Бейт Джамал.
 Монастырь Рафат.
 Монастырь Иоанна Крестителя в Эвен-Сапир.
 Две церкви в арабской деревне Абу-Гош — бенедиктинцев и церковь Ковчега.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Иудейских гор
 
 
 
 
 Южные отроги Иудейских гор

Горы Израиля
Библейские места
География Евангелий
Иудея